Opa Willem Bol is een personage uit de televisiereeks Oppassen!!! en later Bergen Binnen, dat vertolkt werd door Ben Hulsman. In de serie is Bol geboren in 1932 afkomstig uit een boerengezin in Het Gooi. Heeft jaren in een jeneverstokerij gewerkt. Daarnaast is hij ook nog eens een oud-vakbondsleider en met hart en ziel een socialist. Ook is Willem samen met Harry Stevens een fanatiek Feyenoord fan en vist regelmatig met hem. Trouwde in 1952 met Doortje en was getrouwd tot haar overlijden in 1978.

Bol heeft één zoon genaamd Victor Bol. Op zijn oude dagen verhuist Willem naar een villa voor bejaarden, Bergen Binnen, maar al na een jaar mist hij zijn familie en vertrekt naar Londen.

Burgerlijke Staat
 Weduwnaar
 Eén zoon, twee kleinkinderen en één achterkleinzoon

Vrienden
 Opa Henry
 Harry Stevens
 Jopie Geleinse
 Rogier van Cleef

Vriendinnen
 Tante Do
 Maartje van Doorn
 Milly Scheerwinkel
 Laura de Jager

Uiterlijke kenmerken
 Grijs haar
 Grijze snor
 Liefst gemakkelijke kledij

Hobby's
 Tuinieren
 Modelbootjes
 Vissen
 Klokken
 Voetbal (Feyenoord)
 Archeologie

Stamboom

Willem Bol